Batista, właśc. João Batista da Silva (ur. 1955) – brazylijski piłkarz
 Batista, właśc. João Batista Viana dos Santos (ur. 1961) – brazylijski piłkarz
 Dave Batista (ur. 1969) – amerykański wrestler
 Fulgencio Batista (1901–1973) – kubański polityk, dyktator